Павел Нащокин:
 Нащокин, Павел Воинович (1801—1854) — друг А.С. Пушкина, коллекционер и меценат.
 Нащокин, Павел Александрович (1867—1923) — русский военный, подполковник Русской императорской армии.